Die Morris Group of Companies Northern Ontario Open 2015 fanden vom 20. bis 25. April 2015 in Greater Sudbury, Kanada statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2014/15 und gehörte zur Kategorie International 25.

Titelverteidiger war Stephen Coppinger, der nicht erneut antrat. Ryan Cuskelly gewann das Finale gegen Laurens Jan Anjema mit 12:10, 11:7 und 11:8.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Michael McCue einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 25.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

PSA World Tour 2014/15
Sport (Greater Sudbury)
Sportveranstaltung in Ontario
Squashturnier in Kanada